Українська Реконкіста — процес в історії творення української держави, подібний до іспанської Реконкісти (718-1492), а також похідні терміни
 Українська реконкіста (роман) — анти-роман (2011) Ніли Зборовської (1962-2011)
 Українська Реконкіста (спільнота) — спільнота у фейсбук (з грудня 2014)
 Українська реконкіста (есе) — есе (2012) Олександра Сопронюка, пам’яті Ніли Зборовської
 Українська реконкіста (серія книг) — видавничий проект (серія книг) видавництва «Джура»
 Українська реконкіста (монографія) — наукова праця (2013) Олександра Музичка (Одеса, ОНУ) про Південну Україну в українському націєтворенні кінця ХІХ — середини XX століть
 Українська реконкіста (стаття) — програма дій для Сходу України, викладена Станіславом Федорчуком (переселенець з Донецька) у статті «Микола Міхновський і наша сучасність, або нова українська Реконкіста»
 Українська Реконкіста (інформаційна служба) — інформаційна служба (у серпні 2014) батальйону «Азов» та Соціал-Національної Асамблеї

Примітки